SS407 oder SS 407 steht für:
 Strada Statale 407 Basentana, Staatsstraße in Italien

SS-407 steht für:
 USS Sea Robin (SS-407), US-amerikanisches Unterseeboot

SS407